Fanny Pruvost (1979) – maratoneta francese
 Pierre Pruvost (1890-1967) – geologo francese